Le championnat du monde de snooker 1989 a lieu du 15 avril au  au Crucible Theatre de Sheffield en Angleterre.

Prix 
Gagnant :  £ 
Finaliste :  £ 
Demi-finalistes :  £ 
Quart de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 
 :  £ 
 :  £ 

Meilleur break télévisé :  £ 

Maximum break télévisé :  £

Tableau final

Centuries du tournoi final (19) 

 141, 139, 103 Stephen Hendry
 133, 111 Mike Hallett
 128, 124, 112, 106 Steve Davis
 127 Dene O'Kane
 112, 101 Tony Meo
 110, 104, 103, 102 John Parrott
 106 Dennis Taylor
 104 Willie Thorne
 100 Joe Johnson

Notes et références

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

Liens externes 

1989
Snooker
Snooker 1989
Sport en Angleterre en 1989
Snooker en 1989
Sport en avril 1989